Le meurtre d'Yngsjö, assassinat commis le , a fait l'objet de plusieurs adaptations :
 Le Meurtre d'Yngsjö, film suédois d'Arne Mattsson, sorti en 1966 ;
 Le Meurtre d'Yngsjö, film de 1986.